Моржковский () — фамилия польского происхождения, в частности, существовал польский дворянский род Моржковских. Известные носители:
  — чехословацкий гимнаст, участник Олимпийских игр 1924 года.
 Моржковский, Павел Иванович (1620 или 1622 — 1670) — казацкий полковник, гетман, участник восстания Богдана Хмельницкого.
 Моржковская, Валерия — польская писательница.

Примечания